Anglické slovní spojení Like a Virgin je název více encyklopedicky významných témat:

 Like a Virgin (album) – studiové album Madonny z roku 1984
 „Like a Virgin“ (píseň) – píseň z eponymního alba
 „Like a Virgin“ – píseň MC Lyte na albu Act Like You Know z roku 1991
 Like a Virgin – společné EP kapel These Arms Are Snakes a Harkonen z roku 2005